Мёрсдорф (Тюрингия) — коммуна в Германии.
 Мёрсдорф (Хунсрюк) — коммуна в Германии.